Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2014 – turniej curlingu wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2014. Turniej finałowy odbył się w dniach 9-12 stycznia 2013 w Charlottetown na lodowisku Charlottetown Curling Club.

Na szczeblu prowincjonalnym rywalizowało ze sobą 5 zespołów. Tytułów mistrzowskich broniła Suzanne Birt, która wygrała jeden mecz i zajęła ostatnie miejsce. W finale zespół Kim Dolan pokonał 6:4 Kathy O’Rourke.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
9 stycznia 2014; 14:00

Sesja 2. 
9 stycznia 2014; 19:00

Sesja 3. 
10 stycznia 2014; 14:00

Sesja 4. 
10 stycznia 2014; 19:00

Sesja 5. 
11 stycznia 2014; 14:00

Play-off

Półfinał

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2014

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie